C99 steht für:
 eine Variante der Programmiersprache C, siehe Varianten der Programmiersprache C
 einen modellhaften Fahrradschnellweg in Kopenhagen
 Caldwell 99, eine Dunkelwolke aus dem Caldwell-Katalog

C99